Less peut faire référence à :
 « less », un comparatif de langue anglaise synonyme de « moins », en quantité ;
 less, une commande Unix permettant de visualiser un fichier texte page par page ;
 LESS, un langage de feuilles de style permettant de créer dynamiquement des feuilles de style en cascade (CSS).